A 2022. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika férfi slopestyle versenyszámát február 15-én és 16-án rendezték. Az aranyérmet az amerikai Alex Hall nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Naptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények

Selejtező 
 Q — Bejutott a döntőbe

Döntő

Források 

Síakrobatika a 2022. évi téli olimpiai játékokon